— астероид диаметром около 1,2 км в центральной области пояса астероидов. Впервые наблюдался в Паранальской обсерватории в Чили 20 января 2004 года. Возможное соударение астероида с Землёй 29 августа 2009 года не состоялось. Объект был удалён из таблицы рисков Sentry Risk Table в апреле 2014 года, поскольку после обнаружения астероида на более ранних снимках выяснилось, что объект представляет собой неопасный астероид главного пояса.

Описание 
 обращается вокруг Солнца в щели Кирквуда в центральной части главного пояса на расстоянии 2,2-2,9  с периодом 4,03 года (1471 дней). Орбита обладает эксцентриситетом 0,15 и наклонением 4° относительно плоскости эклиптики.

После открытия астероид считался объектом, пересекающим орбиту Марса, поскольку орбита в целом была плохо известна. Также астероид был внесён в таблицу опасных объектов Sentry Risk Table из-за возможности соударения с Землёй. При дуге наблюдения длиной 3 дня и всего 8 наблюдениях значение перигелия оценивалось в  .

В начале 2014 года астероид был обнаружен на более ранних снимках в архивах телескопа Канада-Франция-Гавайи в обсерватории Мауна-Кеа, после чего точность орбиты была значительно улучшена, что позволило отнести объект к обычным астероидам главного пояса, не представляющим угрозы для Земли.

Центр малых планет также согласовал данные с наблюдениями, о которых сообщалось с 1997 года. В настоящее время орбита астероида надёжно определена, поскольку объект наблюдался на протяжении десятилетий, при этом параметр неопределённости орбиты равен 0.

Известно, что  прошёл на расстоянии 0,0036 а. е. ( км) от астероида (3) Юнона 18 сентября 1961 года.

Примечания

Ссылки 
 2004 BX159 — hohmanntransfer
 
 

Астероиды, открытые в 2004 году